Belize steht für:
 Belize, Staat in Zentralamerika
 Belize City, größte Stadt in Belize
 Belize District, Verwaltungsbezirk mit der Hauptstadt Belize City
 Belize (Angola), Kleinstadt in Angola